Dvouhra juniorů Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do singlové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů, splňujících kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl 18letý Australan Oliver Anderson, který již nebyl věkově způsobilý ke startu.

Vítězem se stal 17letý patnáctý nasazený Zsombor Piros z Maďarska, jenž ve finále zdolal za necelé dvě hodiny izraelskou turnajovou čtyřku Jišaje Oli'ela po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–3. Připsal si tak premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF získal 375 bodů. Piros startoval na svém druhém grandslamu, když jedinou předchozí zkušeností se stal Australian Open 2016, na němž vypadl jako kvalifikant v úvodním kole.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017